Sankt Johannes Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Johannes Sogn (Århus Kommune) 
 Sankt Johannes Sogn (Københavns Kommune) 
 Sankt Johannes Sogn (Herning Kommune) 
 Sankt Johannes Sogn (Vejle Kommune)